

Говард — місто, штат Канзас
 Говард — місто, штат Нью-Йорк
 Говард — місто, штат Пенсільванія
 Говард — місто, штат Південна Дакота
 Говард — місто в окрузі Чиппева, штат Вісконсин
 Говард Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Говард — селище, штат Вісконсин
 Говард — переписна місцевість, штат Колорадо
 Говард — переписна місцевість, штат Джорджія
 Говард — переписна місцевість, штат Огайо